Сен-Сюльпі́с-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 75 км на схід від Ліможа, 50 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-ле-Буа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез